«Люди-кошки» — фильм Жака Тёрнера (1942).
 «Люди-кошки» — фильм Пола Шредера (1982), ремейк фильма 1942 года.